Trois navires de la marine polonaise ont porté le nom dORP Grom :

 l'ORP Grom, un destroyer lancé en 1936 et coulé en 1940 ;
 l'ORP Grom, un destroyer lancé en 1950 et détruit en 1977 ;
 l'ORP Grom, un navire d'attaque rapide lancé en 1994 et toujours en service.

Grom